У́я () — деревня в Прионежском районе Республики Карелия, административно входит в состав Деревянского сельского поселения.

Общие сведения 
Расположена к югу от Петрозаводска, на берегу Онежского озера.

Ближайшие населённые пункты: на юго-западе сёла — Деревянка и Пяжиева Сельга, на северо-западе — село Деревянное. Через деревню проходит автодорога .

Население

Улицы 
 ул. Ручейная

Примечания 

Населённые пункты Прионежского района